Verschiedene Gebäude heissen Zwinglihaus:

 Das Geburtshaus von Huldrych Zwingli in Wildhaus im Kanton St. Gallen
 Eine Kirche in Basel, siehe Zwinglihaus (Basel)
 Eine Kirche in Zürich, siehe Zwinglihaus (Zürich)
 Ein evangelisches Begegnungszentrum in Langenthal